CXO, sigle composé des trois lettres C, X et O, peut faire référence à :
 Chandra X-ray Observatory (en français, Observatoire de rayons X Chandra), un télescope spatial.

CXO est un code qui peut faire référence à :
 , l'aéroport de Houston, situé à Conroe, au Texas, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CXO est aussi une abréviation qui peut faire référence à :
 CXO (où CXO signifie clubbing + others), une webradio basée en France.

Code IATA des aéroports